Ignatov kan som auktorsförkortning betyda:

 Mikhail S. Ignatov
 Mikhail Stanislavovich Ignatov

Robotskapade auktorsförkortningar